Агис — многозначный термин.

Имя 
 Агис (Ágis) — имя царей древней Спарты'':
 Агис I — царь Спарты, родоначальник династии Агидов, правивший в XI—X веке до н. э.
 Агис II — царь Спарты, правивший в 427 до н. э. — 399 до н. э.
 Агис III — царь Спарты, правивший в 338 до н. э. — 331 до н. э.
 Агис IV — царь Спарты, правивший в 244 до н. э. — 241 до н. э.
 Агис — царь Пеонии, правивший в IV веке до н. э.
 Агис Стинас — греческий революционер и политик.

Фамилия 
 Агис, Морис (1931—2009) — английский художник и скульптор.

Другое 
 Агис — река в фантастической вселенной Forgotten Realms.
 Агис — Автоматизированная глобальная информационная система AGIS.
 «АГИС» — Автоматизация городских инженерных сетей.

См. также 
 Авис